Jean Bleuzen (1906-1944), résistant français.
 Patrick Bleuzen, cinéaste et entomologiste français.
 Xavier Bleuzen (1982-), arbitre français de rink hockey.